A reális gáz állapotának leírására szolgáló legismertebb egyenlet a 

Van der Waals-egyenlet. A valóságban előforduló fluidumok (légnemű és folyékony halmazállapotú anyagok) tökéletes gáz állapottól való eltérését az egyenlet két állandója veszi figyelembe.

Az a állandó a kohéziós erőkből eredő belső nyomás korrekciójára szolgál, mértékegysége: (N·m6/mol2).

A b állandó pedig az anyag 1 móljában lévő résecske saját térfogata, amelyre a reális gáz egyáltalán összenyomható. Van der Waals szerint ez a d átmérőjű gömbnek tekintett molekulák saját térfogatának (v)

a négyszerese, vagyis 1 mol részecske esetén:

ahol NA  az Avogadro-szám. 

Mértékegysége: (m3/mol) 

Az alábbi táblázat gázok és illékony folyadékok Van der Waals-állandóit tartalmazza Weast. R. C. (Ed.), Handbook of Chemistry and Physics (53rd Edn.), Cleveland:Chemical Rubber Co., 1972. kézikönyv adatai alapján.

Mértékegységek: 

1 J·m3/mol2 = 1 m6·Pa/mol2 = 10 dm6·bar/mol2

1 m3/mol = 1000 dm3/mol

Jegyzetek

Irodalom 
 Weast. R. C. (Ed.), Handbook of Chemistry and Physics (53rd Edn.), Cleveland:Chemical Rubber Co., 1972

Fizikai kémia
Termodinamika